twee vormen van mensurale muzieknotatie:
Zwarte mensurale notatie (van ca 1300 tot 1450)
Witte mensurale notatie (van 1450 tot 1600)